Girbigsdorf bezeichnet

einen Ortsteil der Gemeinde Schöpstal im Landkreis Görlitz, Sachsen, siehe Girbigsdorf (Schöpstal)
einen Ortsteil (poln. Bobrzany) der Stadt-/Landgemeinde Małomice, Powiat Żagański, Polen